Anasztázia, női keresztnév

Filmek
Anasztázia (film, 1956) – Anatole Litvak rendezésében készült amerikai film, főszerepben Ingrid Bergmannal és Yul Brynnerrel
Anasztázia, az utolsó cárleány – 1956-os német film, főszerepben Lilli Palmerrel
Anasztázia (film, 1986) – amerikai tévéfilm, főszerepben Amy Irving, Rex Harrison és Olivia de Havilland
Anasztázia (film, 1997) – amerikai animációs film
Anasztázia (film, 2020) – Emily Carey főszereplésével készült amerikai feldolgozás

Zene
Anastasia – macedón együttes